Hoot puede referirse a:

 Hoot (película).
 Hoot (álbum).
 Hoot Gibson, campeón de rodeo.
 Hoot Owl (Oklahoma)